Стармер () — фамилия. Известные носители:
 Стармер, Кир (род. 1962) — британский политик.
 Стармер, Уильям Вудинг (1866—1927) — британский музыковед и композитор.